Le Doluca Özel Kav est un vin rouge, produits des vignes des régions de Diyarbakir et Elâzığ en Turquie.

Notes et références 

Viticulture en Turquie